Atabajew ist der Name folgender Personen:

 Bolat Atabajew (1952–2021), kasachischer Autor und Theaterregisseur
 Maksat Atabajew (* 1994), turkmenischer Schachspieler; siehe Maksat Atabaýew